Юлий Аронович Модестов (настоящая фамилия - Блувшейн; 1874 (1870), Бердичев - 1921 (1920), Свердловск) — артист оперы, имеющий драматический баритон. Отец А. Модестова.

Биография 
Получил юридическое образование в Киевском университете. В 1899-1903 году работал помощником присяжного. В начале 1900 годов обучался пению у И. Тартакова и К. Эверарди.  С 1903 года начал выступать на сценах харьковских, московских, житомирских театров.

Один из первых исполнителей, записывающихся на грампластинки. Он записал 94 произведения: в Москве ("Лирофон", 1905; "Пате", 1911), Тифлисе ("Граммофон", 1905; "Сирена", 1910), Вильно ("Зонофон", 1910—13), Киеве ("Экстрафон", 1914).

Литература 

 Словарь сценических деятелей. — СПб., 1905. Вып. 16. С. 9.

Оперные певцы и певицы Российской империи
Персоналии по алфавиту